И́ндекс демокра́тии () — рейтинг 167 стран мира по уровню развития демократии и разработанная для него классификация политических режимов, составляемый британской компанией , издающей журнал The Economist.

При составлении классификации учитываются 60 разных показателей, сгруппированных по 5 категориям: выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, политическая ангажированность населения и политическая культура. Впервые индекс был составлен в 2006 году, дополнялся в 2008, 2010 и с тех пор публикуется ежегодно.

Методика расчёта 
Как описано в докладе, индекс демократии представляет собой средневзвешенное значение, основанное на ответах на 60 вопросов, каждый из которых имеет два или три разрешённых альтернативных ответа. Большинство ответов — «экспертные оценки». Ответы на некоторые вопросы берутся из опросов общественного мнения в соответствующих странах. В случае стран, по которым отсутствуют результаты обследований, для заполнения пробелов используются результаты обследований по аналогичным странам и экспертные оценки.

Вопросы сгруппированы по пяти категориям: избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, функционирование правительства, участие в политической жизни и политическая культура. Каждый ответ преобразуется в балл, либо 0 или 1, либо для вопросов с тремя ответами, 0, 0,5 или 1. За исключением случаев, указанных ниже, в каждой категории баллы суммируются, умножаются на десять и делятся на общее количество вопросов в категории. Существует несколько модифицирующих зависимостей, которые объясняются гораздо точнее, чем основные процедуры правил. В некоторых случаях ответ, дающий ноль по одному вопросу, аннулирует другой вопрос; например, если выборы национального законодательного органа и главы правительства не считаются свободными (вопрос 1), то следующий вопрос: «Выборы справедливы?», не считается, но автоматически набирает ноль. Кроме того, есть несколько вопросов, которые считаются настолько важными, что низкий балл по ним даёт штраф на общую сумму баллов для их соответствующих категорий, а именно:

«Являются ли выборы свободными и справедливыми»;

«Безопасность избирателей»;

«Влияние иностранных держав на правительство»;

«Способность государственных служащих осуществлять политику».

Пять индексов категорий, которые перечислены в докладе, затем усредняются для определения индекса демократии для данной страны. Наконец, индекс демократии, округлённый до двух десятичных знаков, определяет тип режима в стране.

В докладе обсуждаются другие показатели демократии, определённые, например, организацией «Freedom House», и приводятся аргументы в пользу некоторых решений, принятых командой Economist Intelligence Unit. В этом сравнении больший упор делается на общественное мнение и отношения, измеряемые опросами, но, с другой стороны, экономический уровень жизни не взвешивается как один из критериев демократии.

Этот доклад широко цитируется в международной прессе, а также в рецензируемых научных журналах.

Типы режимов по классификации 
Полноценные (либеральные) демократии — это государства, где гражданские свободы и основные политические свободы не только уважаются, но и подкрепляются политической культурой, способствующей процветанию демократических принципов. Эти страны имеют действующую систему правительственных сдержек и противовесов, независимую судебную систему, решения которой выполняются, правительства, которые функционируют надлежащим образом, и разнообразные и независимые средства массовой информации. Эти страны имеют лишь ограниченные проблемы в демократическом функционировании.

Несовершенные (нелиберальные) демократии — это страны, где выборы являются справедливыми и свободными, а основные гражданские свободы соблюдаются, но могут иметь проблемы (например, нарушение свободы средств массовой информации). Эти страны имеют значительные недостатки в других демократических аспектах, включая слаборазвитую политическую культуру, низкий уровень участия в политике и проблемы в функционировании системы управления.

Гибридные режимы — это государства, в которых в ходе выборов имеют место определённые нарушения, регулярно препятствующие их справедливому и свободному проведению. У этих стран обычно есть правительства, которые оказывают давление на политических оппонентов, несамостоятельные судебные органы, широко распространённую коррупцию, притеснения и давление на средства массовой информации, недействующее верховенство права и более выраженные недостатки, чем у несовершенных демократий в сферах слаборазвитой политической культуры, низкого уровня участия в политике и проблем в функционировании управления.

Авторитарные режимы (автократии) — это страны, где политический плюрализм исчез или крайне ограничен. Эти страны часто являются абсолютными монархиями или диктатурами, могут иметь некоторые традиционные демократические институты, но со скудным значением, нарушения и злоупотребления гражданскими свободами являются обычным явлением, выборы (если они происходят) не являются справедливыми и свободными, средства массовой информации часто принадлежат государству или контролируются группами, связанными с правящим режимом, судебная власть не является независимой, и существует вездесущая цензура и подавление правительственной критики.

Рейтинг 2022 года 
В следующей таблице показаны пять параметров, которые составили балл каждой страны в 2022 году, и изменения, произошедшие с 2021 года.

По типу режима 
В следующей таблице указано количество наций и процент населения мира для каждого типа режима. Некоторые карликовые государства не учитываются при расчете.

По регионам 
В следующей таблице перечислены средние баллы для каждого географического региона, указанного в отчете. В разделе «По странам» показаны страны в каждом регионе.

В следующей таблице указано количество стран в каждой из четырёх классификаций демократии.

По странам 
В следующей таблице показаны баллы каждой страны за эти годы. Регионы присваиваются Economist Intelligence Unit и могут отличаться от общепринятых классификаций (например, Турция входит в группу Западной Европы).

Последние изменения 
В 2016 году Соединенные Штаты Америки перешли из категории полноценной демократии к несовершенной; их балл, который снижался в течение нескольких лет, перешагнул порог с 8,05 в 2015 году до 7,89 в 2016 году. В отчёте говорится, что это было вызвано множеством факторов, возникших по крайней мере в конце 1960-х годов, которые подорвали доверие американцев к государственным институтам.

Индекс демократии 2017 года зафиксировал на тот момент худший год для глобальной демократии с 2010—2011 годов. Азия была регионом с самым большим спадом с 2016 года. Венесуэла была понижена с гибридного режима до авторитарного режима. Австралия (тогда 8-е место) и Тайвань (тогда 33-е место) легализовали однополые браки в 2017 году. В Китае Си Цзиньпин, генеральный секретарь ЦК КПК, ещё больше укрепил свою власть, внеся свой вклад в идеологию, получивший название «Новая эпоха Китая» и включённый в устав партии. В результате проблемных выборов Молдавия превратилась из несовершенной демократии в гибридный режим. Напротив, Армения была преобразована из авторитарного режима в гибридный в результате конституционных изменений, которые передали власть от президента к парламенту. В 2017 году Гамбия снова была преобразована из авторитарного режима в гибридный режим после того, как Яйя Джамме, который был президентом с 1996 по 2017 год, потерпел поражение от Адамы Бэрроу, кандидата от оппозиции, на президентских выборах 2016 года.

В 2019 году Франция, Португалия и Чили превратились из несовершенных демократий в страны полноценной демократии. На самом деле это не был новый опыт для первых двух, которые много лет назад пострадали от кризиса еврозоны. Напротив, Мальта была понижена от полной демократии до несовершенной демократии. Таиланд и Албания превратились из гибридных режимов в несовершенные демократии. В Алжире авторитарный режим снова превратился в гибридный.

В 2020 году Тайвань был повышен с несовершенной демократии до полноценной демократии после реформ в судебной системе и взлетел на 11-е место с предыдущей 33-й позиции. Япония и Республика Корея также снова были повышены до полноценной демократии, в то время как Франция и Португалия снова были отнесены к несовершенным демократиям. Гонконг превратился из несовершенной демократии в гибридный режим. Алжир снова был понижен от гибридного режима до авторитарного режима. Economist Intelligence Unit отметил, что демократии «в 2020 году был нанесен серьёзный удар». Почти 70 % стран, включённых в Индекс демократии, зафиксировали снижение общего балла, поскольку большинство из них ввели карантин в ответ на пандемию COVID-19, в дополнение к некоторым арестам журналистов и граждан, обвинённых в распространении дезинформации о COVID-19. Глобальный средний балл упал до самого низкого уровня с момента создания индекса в 2006 году.

В 2021 году как глобальные, так и региональные средние показатели продолжали снижаться, за исключением региона Центральной и Восточной Европы. Испания и Чили были понижены от полноценных демократий до несовершенных демократий, в то время как Эквадор, Мексика, Парагвай и Тунис были понижены от несовершенных демократий до гибридных режимов. Гаити, Ливан и Киргизия из гибридных режимов превратились в авторитарные. Кроме того, Молдавия, Черногория и Северная Македония превратились из гибридных режимов в несовершенные демократии, а Мавритания — из авторитарного в гибридный режим. Впервые две страны вытеснили КНДР из числа государств с самым низким рейтингом в Индексе демократии. В Мьянме избранное правительство было свергнуто в результате военного переворота, а протесты были подавлены хунтой; таким образом, её оценка снизилась на 2,02 балла. Афганистан в результате наступления талибов в 2021 году и их последующего прихода к власти получил самый низкий балл среди всех государств, когда-либо зарегистрированных в Индексе демократии, — 0,32.

Критика 
Индекс демократии подвергался критике за отсутствие прозрачности и ответственности за числовые показатели. Для создания индекса Economist Intelligence Unit имеет систему подсчёта баллов, в которой различным экспертам предлагается ответить на 60 вопросов и присвоить каждому ответу числовую оценку, причём рейтинг определяется средневзвешенным значением. Однако в окончательном докладе не указывается ни какого рода эксперты, ни их число, ни являются ли они сотрудниками Economist Intelligence Unit или независимыми учёными, ни принадлежность экспертов определённой стране.

См. также 
 Индекс свободы прессы
 Индекс экономической свободы
 Демократия в России
 Демократия в США
 Демократия в Швеции

Примечания

Ссылки 
 The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index 2021

Политические индексы
Демократия
Сравнительные списки стран